Кападеро има више значења:

 Кападеро, Сан Исидро Кападеро (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кападеро, Сан Мигел (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кападеро (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кападеро (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кападеро (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику